Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn 2000 – czternaste mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce. Odbył się w dniach 24 kwietnia–1 maja 2000 roku w Algierii. Tytułu zdobytego w 1998 roku broniła reprezentacja Tunezji.

Drużyny rywalizowały systemem kołowym, cztery najlepsze awansowały na MŚ 2001 na czele z nowymi mistrzami kontynentu – reprezentacją Egiptu.

Faza grupowa

Tabela końcowa

Mecze

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2000 w piłce ręcznej
2000 w Afryce
Piłka ręczna w Algierii